Don Wilson (1933–2022) amerikai gitáros (The Ventures)
 Don Wilson (1937–2012) brit krikettjátékos
 Don Wilson (1954) amerikai színművész, kick-boxoló
hasonló nevűek
 Don E. Wilson (1944) amerikai zoológus